Дністровський каньйон — каньйон, утворений річкою Дністер і розташований на межі 4 областей: Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької.
 «Дністровський каньйон» — природоохоронна територія в Україні, національний природний парк у межах колишніх Борщівського, Заліщицького, Бучацького та Монастириського районів Тернопільської області.
 «Дністровський каньйон» — природоохоронна територія в Україні, регіональний ландшафтний парк у межах колишніх Борщівського, Заліщицького, Бучацького і Монастириського районів Тернопільської області.

Книги
 «Дністровський каньйон» — природознавчий нарис Миколи Чайковського (Львів, 1981).

Див. також 
 Регіональний ландшафтний парк «Дністровський» — природоохоронна територія в Україні, регіональний ландшафтний парк у межах Тлумацького та Городенківського районів Івано-Франківської області.